drzewiec – rodzaj grafu
 Drzewiec – postać fikcyjna

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe

 Drzewiec – osada w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Kluczbork
 Drzewiec – część wsi Marcjanki w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Sompolno
 Drzewiec – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Jastrowie